Sandusky Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sandusky Township (Crawford County, Ohio)
 Sandusky Township (Richland County, Ohio)
 Sandusky Township (Sandusky County, Ohio)